

Astronomia
 6497 Yamasaki – asteroide della fascia principale

Persone
 Akifumi Yamasaki – ex cestista giapponese
 Arturo Yamasaki – arbitro di calcio peruviano naturalizzato messicano
 Lindsey Yamasaki – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Minoru Yamasaki – architetto statunitense
 Ryōgo Yamasaki – calciatore giapponese